W 2008 roku Puchar Mistrzów odbył się w Petersburgu, w dniach 10-13 stycznia.

Była to ostatnia edycja tego turnieju. W sezonie 2008/2009 Puchar Mistrzów IIHF zastąpiła Liga Mistrzów.

Puchar Mistrzów zdobył Mietałłurg Magnitogorsk.

Faza grupowa

Grupa Ragulina 
Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), WpD = Wygrane o dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Mecze

Grupa Hlinki 
Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Mecze

Finał

Ostateczna kolejność

Skład tryumfatora 
Skład zdobywcy Pucharu Mistrzów – Mietałłurga Magnitogorsk:

Bramkarze:

Andriej Miezin, Travis Scott.

Obrońcy:

Iwan Sawin, Martin Štrbák, Władimir Maleńkich, Władisław Buljin, Witalij Atiuszow, Jewgienij Warłamow, Aleksander Siełujanow, Jewgienij Biriukow.

Napastnicy:

Igor Mirnow, Jurij Babienko, Nikołaj Kulomin, Jan Marek, Jaroslav Kudrna, Igor Korolow, Jewgienij Gładskich, Rawil Gusmanow, Dienis Płatonow, Siergiej Siewostjanow, Aleksiej Kajgorodow, Jewgienij Fiodorow.

Statystyki

Nagrody 
 Nagrody indywidualne
 Najlepszy bramkarz –  Sasu Hovi (Slovan)
 Najlepszy obrońca –  Witalij Atiuszow (Mietałłurg)
 Najlepszy napastnik –  Tomáš Netík (Sparta)
 Najbardziej Wartościowy Gracz turnieju –  Witalij Atiuszow (Mietałłurg)

 Drużyna Gwiazd turnieju
 Bramkarz:  Sasu Hovi (Slovan)
 Obrońcy:  Jiří Vykoukal (Sparta),  Witalij Atiuszow (Mietałłurg)
 Napastnicy:  Petr Ton (Sparta),  Aleksiej Kajgorodow (Mietałłurg),  Tomáš Netík (Sparta)

Puchar Mistrzów IIHF
2008 w hokeju na lodzie
2008 w Rosji